KM je dvočrkovna kratica, ki ima več pomenov:

 konjska moč
 dvočrkovna koda ISO 3166 za Komore
 Kriegsmarine - nemška vojna mornarica

Glej tudi 

Kratice